San Miguel County (Colorado), een county in Colorado.
 San Miguel County (New Mexico), een county in New Mexico.